Liste de films, documentaires et séries télévisées sur la Guerre du Viêt Nam.

Filmographie partielle 
 Au revoir Franziska (Auf Wiedersehen, Franziska!) de Wolfgang Liebeneiner, 1957
 Les Bérets verts (The Green Berets), de Ray Kellogg et John Wayne, 1968
 Hail, Hero! de David Miller, 1969
 Hoa-Binh de Raoul Coutard, 1970
 O.K. de Michael Verhoeven, 1970
  de Hoàng Vĩnh Lộc, 1971
  de Lê Hoàng Hoa, 1971
  de Hải Ninh, 1972
 Le Merdier (Go Tell the Spartans) de Ted Post, 1978
   Voyage au bout de l'enfer (The Deer Hunter ) (de Michael Cimino, 1978)
   Les Boys de la compagnie C (The Boys in Company C) de Sidney J. Furie, 1978
  Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, 1979
  de , 1979
  Héros d'apocalypse (L'ultimo cacciatore) d'Antonio Margheriti, 1980
  Rambo de Ted Kotcheff, 1982
  de , 1982
  Coordonnées de mort (Координаты смерти) de Samvel Gasparov et Nguyễn Xuân Chân
  Platoon d'Oliver Stone, 1986
  L'Enfer du devoir (Tour of Duty en anglais), série télévisée de 58 épisodes créée par L. Travis Clark et Steve Duncan. Diffusion originale entre le  et le .
   Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, 1987
  Good Morning, Vietnam de Barry Levinson, 1987
  Hamburger Hill de John Irvin, 1987
  Né un 4 juillet d'Oliver Stone, 1989
  Le Syndicat du crime 3 (英雄本色3-夕陽之歌) de Tsui Hark, 1989
  Outrages (Casualties of War en anglais) de Brian De Palma, 1989
  Le Vol de l'Intruder (Flight of the Intruder en anglais) de Stephen Coonts, 1991
  Entre Ciel et Terre d'Oliver Stone, 1993
  Forrest Gump de Robert Zemeckis, 1994
  Nous étions soldats de Randall Wallace, 2002
  Rescue Dawn de Werner Herzog, 2007
  Pentagon Papers de Steven Spielberg, 2017
  Danger Close: The Battle of Long Tan de Kriv Stenders, 2019
  Da 5 Bloods : Frères de sang de Spike Lee, 2020
  The Greatest Beer Run Ever de Peter Farrelly, 2022

Voir aussi 
 Liste de films sur la guerre d'Indochine

 
Viêt Nam